Yoshikawa kan syfta på:

 Yoshikawa, Saitama - stad i Saitama prefektur, Japan

 Eiji Yoshikawa - japansk författare
 Toru Yoshikawa - japansk fotbollsspelare